Folgende Parteien tragen den Namen Partido Socialista (PS, / für Sozialistische Partei):
 Partido Socialista, Portugal
 Partido Socialista (Argentinien)
 Partido Socialista Brasileiro, Brasilien
 Partido Socialista de Chile
 Partido Socialista – Frente Amplio, Ecuador
 Partido Socialista del Perú
 Partido Socialista Puertorriqueño, Puerto Rico
 Partido Socialista del Surest, Mexiko, ab 1921, davor Partido Socialista de Yucatán
 Partido Socialista de Timor, Osttimor
 Partido Socialista del Uruguay

Siehe auch:
 Partido Socialista Obrero, Partido Obrero Socialista (‚Arbeiterpartei‘), verschiedene Parteien
 Partido Socialista Popular, Partido Popular Socialista (‚Volkspartei‘), verschiedene Parteien
 Partito Socialista, italienisch
 Socialist Party